Hades kan henvise til flere artikler:

 Hades – dødsriget eller guden for dødsriget i den græske mytologi
 Hades (Disney) – skurken i Disney-tegnefilmen Herkules
 Hades Almighty – et norsk black metal-band, der oprindelig bare hed Hades